Il singolare del torneo di tennis WCT Tournament of Champions 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale John McEnroe 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 John McEnroe (finale)
 Ivan Lendl (Campione)
 Aaron Krickstein (semifinali)
 Henrik Sundström (semifinali)
 Johan Kriek (secondo turno)
 Vitas Gerulaitis (primo turno)
 Brad Gilbert (quarti di finale)
 Claudio Panatta (terzo turno)

 Henrik Sundström (quarti di finale)
 Tim Wilkison (secondo turno)
 Víctor Pecci (terzo turno)
 Mark Dickson (terzo turno)
 Martín Jaite (terzo turno)
 Marty Davis (terzo turno)
 Jakob Hlasek (secondo turno)
 Horacio de la Peña (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WCT Tournament of Champions 1985